Икабья́ — посёлок при станции в Каларском районе Забайкальского края России. Образует сельское поселение «Икабьинское».

В посёлке — станция Восточно-Сибирской железной дороги Икабья.

География 
Расположен на читинском участке Байкало-Амурской магистрали (протяженностью 330 км), на левом берегу реки Большая Икабья (правый приток Чары), в 48 км к северо-востоку от районного центра, села Чара.

История 
Датой основания посёлка принято считать 7 февраля 1980 года. Строительство Икабьи началось бригадой строителей и лесорубов СМП-591 управления строительства «БАМстройпуть» под руководством молдаванина Василия Кударя.

30 марта 1981 года на Икабью прибыли с Украины 300 бойцов Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XXVI съезда КПСС, из них прежде всего и был сформирован СМП-696 управления «БАМстройпуть».

25 июля того же года с иркутской станции Ния прибыл первый десант шефского специализированного СМП «ГрузстройБАМ».

24 сентября 1983 года на станцию пришёл первый рабочий поезд, а в 1984 году начинается строительство железнодорожного посёлка и вокзала. Его первые дома были сданы в эксплуатацию в 1986 году. В этом же году был сдан в эксплуатацию вокзал.

Геральдика 
Известен сувенирный значок (2003) с проектом герба станции Икабья: в лазоревом щите на фоне двух зеленых гор три серебряных сарая прикрывающих друг друга, перед передним из которых справа двухъярусная коническая серебряная башня; в лазоревой оконечности щита серебряное крылатое колесо.

Население

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, музыкальная и танцевальная школы.

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Каларского района
Бамовские посёлки